Hanfstaengl ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Hanfstaengl (1886–1973), deutscher Kunsthistoriker und Museumsmann
 Edgar Hanfstaengl (1842–1910), deutscher Prokurist und Handelskaufmann
 Egon Hanfstaengl (1921–2007), deutscher Verleger
 Erika Hanfstaengl  (1912–2003), deutsche Kunsthistorikerin
 Ernst Hanfstaengl (Maler) (1840–1897), deutscher Maler
 Ernst Hanfstaengl (1887–1975), deutscher Kunsthändler, Politiker und Auslands-Pressechef der NSDAP
 Erwin Hanfstaengl (1838–1905), deutscher Fotograf
 Franz Hanfstaengl (1804–1877), deutscher Maler und Fotograf
 Johann Hanfstaengl (1820–1885), deutscher Lithograf, (auch Hanns Hanfstaengl)
 Max Hanfstaengl (1817–1875), deutscher Lithograf
 Marie Hanfstängl (1847–1917), deutsche Bühnensängerin, siehe Marie Schröder-Hanfstängl
 Michael Hanfstängl (* 1959), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor, Theologe und Missionswissenschaftler, von 2005 bis 2010 Direktor des Leipziger Missionswerks 
 Peter Hanfstaengl (1806–1883), deutscher Lithograf